John Smith (1580-1631), capitão da marinha britânica.
John Smith Athelstane (1813-1886), conde da Carnota.
John Smith Flett (1869-1947), geólogo escocês.
John Maynard Smith (1920-2004), biólogo britânico.
John Smith (botânico) (1798-1888), biólogo britânico.

Ver também 
 John Smyth
 John Smit
Desambiguações de antropônimos